Anyi ist:
eine andere Schreibweise für den Namen einer westafrikanischen Sprache, siehe Anyin (Sprache)
der Kreis Anyi (安义县) der Stadt Nanchang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Anyi (Nanchang)
die Großgemeinde Anyi (安宜镇) im Kreis Baoying der Stadt Yangzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Anyi (Baoying)
 eine Ethnie in Westafrika, siehe Anyi (Volk)